Schwegler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schwegler (1819–1857), deutscher Theologe, Philosoph und Historiker
 Christian Schwegler (* 1984), Schweizer Fußballspieler
 Christoph Schwegler (* 1946), Schweizer Radiomoderator und Sprecher
 Erhard Schwegler (1661–1719), deutscher Pfarrer und Lieddichter
 Florian Schwegler (* 2000), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Fritz Schwegler (1935–2014), deutscher Künstler
 Heinz Werner Schwegler (* 1929), deutscher Botaniker
 Jakob Schwegler (1793–1866), Schweizer Maler und Lithograph
 Johann Schwegler (1820–1903), österreichischer Kaffeesieder und Lokalpolitiker
 Karl Schwegler (* 1902), Schweizer Ruderer
 Lorenz Schwegler (* 1944), deutscher Gewerkschafter
 Marquard Schwegler (17./18. Jh.), deutscher Bildschnitzer
 Pirmin Schwegler (* 1987), Schweizer Fußballspieler
 Roland Schwegler (* 1982), Schweizer Fußballspieler
 Silvan Schwegler (* 2003), Schweizer Fußballspieler
 Theodor Schwegler (1887–1967), römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Hochschullehrer
 Xaver Schwegler (1832–1902), Schweizer Maler und Lithograf

Siehe auch:
 Schwägler
 Schwegel
 U-Bahn-Station Schweglerstraße